Juha Riihijärvi (né le  à Kemin mlk en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1988, il débute en senior dans la SM-liiga avec le Kärpät Oulu. Il est choisi au douzième tour en deux-cent-cinquante-quatrième position par les Oilers d'Edmonton au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1991. Il remporte la LNB en 2005 avec le HC Bâle et la Coupe du Danemark 2008 avec les Rødovre Mighty Bulls. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2010 et devient entraîneur.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1993 : remporte le Kultainen kypärä.
 1993 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1996 : remporte le Kultainen kypärä.
 1996 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1996 : remporte le trophée Aarne-Honkavaara.
 1996 : remporte le trophée Veli-Pekka-Ketola.
 1996 : remporte le trophée Lasse-Oksanen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1987-1988|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 44|| 11|| 23|| 34|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 38|| 29|| 33|| 62|| 37||  10|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
| 1992-1993|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 41|| 25|| 31|| 56|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Oilers du Cap-Breton|| LAH|| 57|| 10|| 15|| 25|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 32|| 14|| 26|| 40|| 20||9|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
| 1995-1996|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 50|| 28|| 44|| 72|| 58|| 8|| 3|| 6|| 9|| 4
|-
| 1996-1997|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 49|| 27|| 24|| 51|| 28|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 1997-1998|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 45|| 14|| 25|| 39|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 37|| 13|| 15|| 28|| 24|| 8|| 5|| 6|| 11|| 6
|-
| 1999-2000|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 48|| 20|| 36|| 56|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 22|| 31|| 53|| 26|| 9|| 4|| 6|| 10|| 16
|-
| 2001-2002|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 20|| 17|| 37|| 14|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2002-2003|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 14|| 28|| 42|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 13|| 22|| 35|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HC Ambri-Piotta|| LNA|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Bâle || LNB|| 30|| 22|| 20|| 42|| 22|| 10|| 10|| 10|| 20|| 6
|-
| 2005-2006|| Malmo Redhawks|| Allsvenskan|| 41|| 13|| 26|| 39|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 51|| 11|| 14|| 25|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Rødovre Mighty Bulls || Al-Bank Ligaen|| 43|| 22|| 36|| 58|| 28|| 7|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 2008-2009 || Vienna Capitals || Autriche|| 47|| 28|| 29|| 57|| 16|| 10|| 2|| 2|| 4|| 8 
|-
| 2009-2010 || HC Bolzano|| Serie A|| 31|| 11|| 16|| 27|| 14|| 8|| 2|| 5|| 7|| 2

Au niveau international 

| 1992 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 4|| 1|| 5|| 2|| +8|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1993 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| -1|| align="left"| Septième place
|-
| 1996 || align="left"| Coupe du monde || 4|| 4|| 0|| 4|| 0|| || align="left"| Défaite en quart de finale
|-
| 1996 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 2|| 0|| 2|| 4|| 0|| align="left"| Cinquième place

Références

Naissance en décembre 1969
Naissance à Kemi
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Lukko Rauma
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du HC Bolzano
Joueur du Rødovre SIK
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen